Иоганн (Иоганнес) Готлибович Герстенбергер (29 июня 1862, Березина-Когильник, Объединённое княжество Валахии и Молдавии — 25 мая 1930, Амара (Тамурка), жудеца Четатя Албэ, Нистру, Королевство Румыния) — крестьянин, депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Бессарабской губернии.

Биография 

Из семьи немецких колонистов села Березина. Отец — Иоганн Готлиб (Johann Gottlieb Gerstenberger, 1823—1900), родился в Бессарабии (село Березина), мать — Каролина (урождённая Нусске, 1834—1900), уроженка села Лейпциг в Бессарабии. Обучался в частном пансионе. Владел земельным наделом площадью в 412 десятин. Состоял в Бессарабской партии центра.

7 февраля 1907 избран в Государственную думу Российской империи II созыва от общего состава выборщиков Бессарабского губернского избирательного собрания. Вошёл в состав фракции «Союза 17 октября» и в Группу умеренных. Состоял членом думской Аграрной комиссии. Поставил свою подпись от законодательным заявлением об изменении денежной системы.

Детали дальнейшей судьбы неизвестны.

Семья 
 Первая жена — Доротея урождённая Краусс (29 июня 1862—1900)
 Сын — Александр
 Сын — ?
 Вторая жена с 15.11.1901 — Амалия Мальвина урождённая Юндт (Amalie Malwine Jundt, 1875—?)
Дочь — Меллита (1903, Валериановка, Бессарабия — ?)
 Братья — Христиан, Готфрид, Адольф, Самуил и Готлиб.

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Москва: РОССПЭН, 2008. С. 127.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Второй созыв. М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1907. С. 8.
 Российский государственный исторический архив. Фонд 1278, Опись 1 (2-й созыв). Дело 100; Дело 582. Лист 14-17.

Примечания 

Родившиеся в Бессарабии
Члены Государственной думы Российской империи II созыва
Октябристы